Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006 je oseminpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 26. marca do 28. oktobra 2006.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

 Rabat in Espargaró sta začela sezono z wildcard, nato pa dobila stalno dovoljenje, zato sta med sezono dirkala pod dvema različnima številkama.

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Udeleženi dirkači

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

2006
2006 v športu